Kaper är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham Kaper
 Bronisław Kaper
 Ernst Kaper
 Johannes Kaper

Efternamn